Цару́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Царук Антоніна Петрівна — українська письменниця і поетеса, авторка численних дитячих поезій.
 Царук Євгеній Володимирович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Царук Олександр Васильович — український мовознавець, кандидат філологічних наук.
 Царук Олександр Олексійович — український актор-лялькар, заслужений артист України (2004).
 Царук Олександр Пилипович (1948) — український баяніст, педагог, лауреат Хмельницької обласної премії імені Костянтина Широцького (2004).
 Царук Сергій Йосипович — генеральний директор ВАТ «Волинь-Цемент», кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2009).
 Царук Юрій Григорович — український легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу, дворазовий чемпіон Літніх Паралімпійських ігор 2012 р. у Лондоні.

Також 
 Царюк

Українські прізвища
Прізвища на -ук